M102 peut faire référence à :
 HMS Inverness (M102), un navire de la Royal Navy ;
 Obusier M102 de 105 mm, un obusier américain ;
 M102, un objet astronomique.